Hardeman County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hardeman County (Tennessee)
Hardeman County (Texas)